Prebendow ist die Bezeichnung folgender Orte in Polen:

 Przebędowo (Choczewo) (deutsch: Prebendow, Kreis Lauenburg), Ort in Pommern nahe Choczewo (Chottschow)
 Przebędowo Słupskie (deutsch: Prebendow, Kreis Stolp),  Ort in Pommern nahe Główczyce (Glowitz)
 Przebendów, Ort in der Woiwodschaft Karpatenvorland nahe Mielec 

ist der Name eines lauenburgisch-pommerellischen Adelsgeschlechts, siehe Prebendow (Adelsgeschlecht)